Dido — rainha de Cartago, segundo a mitologia greco-romana
Dido (cantora) — cantora britânica
209 Dido — asteroide
Dido (futebolista) — ex-futebolista brasileiro

Desambiguação